Meteoren, een lichtspoor aan de hemel
 Vallende sterren (single), een nummer van het Nederlandse duo Nick & Simon